En dubbelagent utger sig för att spionera för någons räkning men är i själva verket lojal mot dem som de är satta att spionera på.

Exempel
Pierre Alamire
Aldrich Ames
April Fool
Yevno Azef
Edward Bancroft
George Blake
Eamon Broy
Guy Burgess
Mathilde Carré
Eddie Chapman
Roman Czerniawski
Jack Dunlap, arbetade för NSA och spionerade åt Soviet, upptäcktes 1963
Robert Hanssen, arbetade för FBI sålde information till KGB
Donald Duart Maclean
Duško Popov

Spioner efter typ